Мото Гран-при Каталонии было 7-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2006 года. Эта гонка прошла с 16 по 18 июня 2006 года на гоночной трассе автодрома Каталунья, Монтмело, Испания.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Каталония